Název Týřovice má více sídel:
 Týřovice (Pačejov), část obce Pačejov v okrese Klatovy
 Týřovice (Hřebečníky), část obce Hřebečníky v okrese Rakovník